Му́ринская доро́га — дорога в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от дороги в Рыбацкое до съезда с Кольцевой автодороги на границе с городом Мурино.

Расположение 
Муринская дорога представляет собой два фрагмента, соединённых друг с другом под углом 90° перекрёстком в конце Пискарёвского проспекта. На некоторых картах по ошибке называется дорогой в Новую Деревню. Также существовал вариант Новая дорога. Оба народных топонима относились к северному участку.

В начале Муринской дороги находится деревня Рыбацкое.

Название 
Название Муринская дорога было присвоено 29 апреля 2009 года. Оно связано с тем, что дорога ведёт в город Мурино. Тогда дорога начиналась от Челябинского моста через Охту.

В 2013 году вдоль Муринской дороги между деревней Новой и поселком Мурино началось строительство жилого микрорайона «Новая Охта». В 2013—2014 годах группа «ЛСР» (застройщик «Новой Охты») предпринимала попытки переименовать Муринскую дорогу в Муринское шоссе, поскольку, по мнению руководства группы, статус «дорога» свидетельствует о деревенском уровне улицы. Однако топонимическая комиссия Санкт-Петербурга отказалась менять статус.

Первый адрес по Муринской дороге был присвоен 30 октября 2014 года — дому 74, корпус 1, построенному в составе первой очереди «Новой Охты».

28 апреля 2016 года участок Муринской дороги от Челябинского моста до дороги в Рыбацкое был включён в состав нового Васнецовского проспекта. Саму Муринскую дорогу тогда же продлили на юг за Васнецовский проспект на 1,5 км.

История 
В 2014—2015 годах прошла реконструкция Муринской дороги: на территории «Новой Охты» со стороны границы с Ленинградской областью к ней пристроили «карман» с односторонним движением.

В 2021 году был закрыт исторической участок Муринской дороги от дома 14, корпус 3, до перекрестка Васнецовского проспекта и дороги в Рыбацкое. Движение переключили на новую трассу.

В августе 2022 года был открыт дублер Муринской дороги — восточный безымянный проезд почти от Пахомовской улицы до северного перекрестка с Пейзажной. По проезду осуществляется движение в северном направлении. Одновременно сама Муринская дорога на этом участке стала односторонней в южном направлении.

В 2021—2022 годах было открыто движение по участку Муринской дороги севернее перекрестка с Пахомовской улицей.

Застройка 
 № 8, корпус 2, — жилой дом (2023)
 № 8, корпус 4, — жилой дом (2023)
 № 10, корпус 1, — жилой дом (2020)
 № 10, корпус 2, — паркинг (2021)
 № 10, корпус 3, — жилой дом (2020)
 № 12, корпус 1, — жилой дом (2021)
 № 12, корпус 2, — жилой дом (2021)
 № 14, корпус 2, — жилой дом (2018)
 № 14, корпус 3, — жилой дом (2018)
 № 16, корпус 1, — жилой дом (2019)
 № 16, корпус 2, — жилой дом (2018)
 № 16, корпус 3, — паркинг (2020)
 № 16, корпус 4, — детский сад
 № 24 — магазин (2016)
 № 25, корпус 1, — жилой дом (2023)
 № 25, корпус 2, — жилой дом (2023)
 № 25, корпус 3, — жилой дом (2023)
 № 27, корпус 1, — жилой дом (2023)
 № 27, корпус 2, — жилой дом (2023)
 № 27, корпус 3, — жилой дом (2023)
 № 37 — подстанция «Цветной город» (2018)
 № 51, корпус 1, — жилой дом (2018)
 № 51, корпус 2, — жилой дом (2018)
 № 53 — жилой дом (2018)
 № 55, корпус 1, — жилой дом (2018)
 № 57 — жилой дом (2018)
 № 59, корпус 1, — жилой дом (2018)
 № 61 — жилой дом (2018)
 № 63, корпус 1, — паркинг (2020)
 № 63, корпус 2, — жилой дом (2018)
 № 64 — жилой дом (2015)
 № 65 — жилой дом (2018)
 № 68, корпус 1, — жилой дом (2015)
 № 68, корпус 2, — жилой дом (2015)
 № 70, корпус 2, — школа (2019)
 № 74, корпус 1, — жилой дом (2014)
 № 74, корпус 2, — паркинг (2015)
 № 78 — жилой дом (2015)
 № 80, корпус 1, — жилой дом (2015)
 № 84 — жилой дом (2015)

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Гражданский проспект».

Автобусы — 61, 124, 177, 183, 193, 240, 293.

Примечания

Литература

Ссылки